Kalimba peut faire référence à :
 Kalimba, un instrument musical ; 
 Kalimba Marichal (né en 1982), un chanteur mexicain ;
 Kalimba, un album de jazz de Joachim Kühn sorti en 2007 ;
 Kalimba, jeu vidéo sorti en 2014.